Барселона Лейдис Оупън 2011 е 5-ото издание на Барселона Лейдис Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Барселона, Испания от 25 април до 1 май. Франческа Скиавоне бе спечелила през 2010 г., но отказа участие в турнира. Роберта Винчи достигна своя трети пореден финал и успя да спечели втора титла тук след 2:1 сета над Луцие Храдецка. На двойки победителките от предната година Сара Ерани и Роберта Винчи защитаваха титлата си, но в мач от 1/4-финалите Винчи е принудена да се откаже. Чешката двойка Ивета Бенешова / Барбора Захлавова-Стрицова завоюва титлата след победа с 5 – 7, 6 – 4, [11 – 9] над Грандин / Ухлиржова.

Поставени тенисистки 
  Марион Бартоли (1 кръг)
  Александра Дюлгеру (осминафинал)
  Цветана Пиронкова (1 кръг)
  Екатерина Макарова (1 кръг)
  Сара Ерани (полуфинал)
  Роберта Винчи (шампионка)
  Ивета Бенешова (1 кръг)
  Лурдес Домингес Лино (отказва се поради контузия в крака)
  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (шампионки)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (четвъртфинал, отказват се поради контузия на десния лакът на Винчи)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (финал)
  Екатерина Макарова /  Ярослава Шведова (четвъртфинал, отказват се поради респираторно заболяване на Макарова)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Барселона Лейдис Оупън